

Чорна Холуниця — річка в Кіровській області, ліва притока Вятки
 Чорна Холуниця — селище, Омутнінський район, Кіровська область

Див. також 
 Біла Холуниця